pałac Pokoju w Bagdadzie w Iraku
 pałac Pokoju w Hadze w Holandii
 pałac Pokoju w Phnom Penh w Kambodży